Дрславице могу бити:

 Дрславице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Дрславице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република